Сезон 2018/19 Чешской экстралиги — 26-й чемпионат Чешской экстралиги. Чемпионом во второй раз в своей истории стал клуб «Оцеларжи Тршинец», обыгравший в финале плей-офф «Били Тигржи Либерец».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 6 лучших команд сразу выходили в плей-офф. Команды, занявшие места с 7 по 10, в сериях до 3-х побед выявляли двух последних участников 1/4 финала. Начиная с 1/4 финала, серии игрались до 4-х побед. Чемпионом во второй раз в своей истории стал клуб «Оцеларжи Тршинец», обыгравший в финале плей-офф «Били Тигржи Либерец». Бронзовым призёром стала команда «Шкода Пльзень».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Предварительный раунд 
Витковице — Спарта Прага — 3:1 (2:1, 2:1, 3:4, 5:1)

Млада Болеслав — Злин — 3:2 (3:1, 0:2, 2:1, 1:2 ОТ, 4:1)

Четвертьфиналы 
Били Тигржи Либерец — Млада Болеслав — 4:1 (5:1, 6:2, 1:4, 3:2, 2:1 ОТ)

Оцеларжи Тршинец — Витковице — 4:0 (3:2, 3:0, 2:1, 5:2)

Шкода Пльзень — Оломоуц — 4:3 (8:1, 2:3 ОТ, 2:3 ОТ, 3:2, 2:0, 1:4, 3:2)

Маунтфилд Градец-Кралове — Комета Брно — 0:4 (1:3, 0:5, 1:2, 2:3)

Полуфиналы 
Били Тигржи Либерец — Комета Брно — 4:2 (4:3 ОТ, 2:3 ОТ, 2:1, 2:3 ОТ, 5:2, 3:1)

Оцеларжи Тршинец — Шкода Пльзень — 4:3 (1:4, 2:3, 3:2, 4:3, 3:2, 1:3, 5:1)

Финал 
Били Тигржи Либерец — Оцеларжи Тршинец — 2:4 (1:2, 3:1, 1:4, 2:1 ОТ, 2:3 ОТ, 2:4)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Милан Гулаш (Пльзень) — 30 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Шимон Грубец, Павел Кантор

Защитники

Лукаш Крайичек, Гунтис Галвиньш, Милан Доудера, Давид Мусил, Владимир Рот, Мартин Гернат, Патрик Гусак, Мариан Адамек, Якуб Матьяш

Нападающие

Мартин Ружичка, Петр Врана, Иржи Полански, Мартин Адамски, Эрик Грня, Владимир Свачина, Томаш Марцинко, Владимир Дравецки, Ондржей Коваржчик, Михал Коваржчик, Давид Чинчала, Итан Верек, Арон Хмелевски, Штепан Новотны

Тренер — Вацлав Варадя

Турнир за 11-14 места 

Команды, занявшие на 1-м этапе места с 11 по 14, играли между собой в 2-х круговом турнире. Очки, набранные на 1-м этапе, учитывались. Команды, занявшие 11 и 12 места, сохраняли право участия в Экстралиге в следующем сезоне.

Переходный турнир 
Команды, занявшие 13 и 14 места в Экстралиге, играли 4-х круговой турнир с двумя лучшими командами первой лиги. Первые две команды по итогам переходного турнира получали право играть в Экстралиге в следующем сезоне.

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2018/19
 Статистика плей-офф 2018/19

Чешская экстралига
2018 год в хоккее
2019 год в хоккее